Дом Отдыха Чалбучи — населённый пункт в Сретенском районе Забайкальского края России в составе сельского поселения «Ботовское».

География 
Населенный пункт находится в восточной части района на левом берегу реки Шилка на расстоянии примерно 65 километров (по прямой) на восток-северо-восток от города Сретенска. 

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой и коротким тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет −5,3 — +3 °С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −28 — −24 °С (абсолютный минимум — −55 °С), температура самого тёплого (июля) — 16 — 19 °С (абсолютный максимум — 40 °С). Безморозный период длится в течение 80 — 100 дней. Среднегодовое количество осадков — 350—400 мм.

 Часовой пояс

История 
Основан в 1850 году.
До 1917 года здесь предположительно находились дачи состоятельных граждан Сретенска. В 1927 году был основан сезонный Дом отдыха. Завоз отдыхающих от Сретенска до Дома отдыха проводился водным путём на теплоходе. В 1970–1980-е годы вместимость 175 коек. Функционировали амбулатория, аэросолярий, клуб, лодочная станция, библиотека. С 1992 года не функционирует и заброшен.

Население 
Постоянное население составляло 37 человек в 2002 году (русские 100%), 38 человек в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Сретенского района